

Amazonastur - Empresa Estadual de Turismo do Amazonas 
A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas - Amazonastur foi criada através da Lei nº 2.797, de 09 de maio de 2003, pelo Governador Eduardo Braga, com a missão de implantar no Estado do Amazonas a Política Estadual de Turismo Sustentável, pautada na sustentabilidade ambiental, social, econômica e política.

CATs - Centros de Atendimento aos Turistas 
Manaus

 CAT – Av. Eduardo Ribeiro (Próximo ao Teatro Amazonas)

Av. Eduardo Ribeiro, 666, Centro, tel. (92) 3182-6250
Horário: segunda a sexta das 8h às 17h, sábado e domingo das 8h às 12h.

 CAT – Aeroporto Internacional Brig. Eduardo Gomes

Av. Santos Dumont, s/n, Flores, tel. (92) 3182-9850
Horário: Todos os dias 24 horas.

 CAT – Porto de Manaus

Rua marquês de Santa Cruz, Terminal Regional, Centro, tel. (92) 3182-7950
Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h.

 CAT - CEASA

INTERIOR

 CAT Barcelos

Av. Ajuricaba, s/n, Centro, tel. (97) 3211-1101
Horário: segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13 às 17h.

 CAT Iranduba

Rod. Manaoel Urban, Km 2, Cacau Pireira
Horário: segunda a sábado, 8h às 12h e das 13 às 17h.

 CAT Manacapuru

Rod. Manaoel Urban, Km 84, tel. (92) 9627-4817
Horário: segunda a sábado, 8h às 12h e das 13 às 17h.

 CAT Novo Airão

Av. Ajuricaba, s/n, tel. (92) 3365-1391
Horário: segunda a sábado, 8h às 12h e das 13 às 17h.

 CAT Parintins

Av. Jonathas Pedrosa, 2.471, tels. (92) 3533-4400/8139-5114
Horário: segunda a sábado, 8h às 12h e das 14 às 16h.

 CAT Presidente Figueiredo

BR-174, Km 107, Centro, tel. (92) 3324-1308
Horário: segunda a sábado, 8h às 12h e das 13 às 17h.

TFTs - Terminais Fluviais Turísticos 

 Iranduba
 Manacapuru
 Barcelos
 Novo Airão

Site oficial 
 

Política do Amazonas